Polycystic Kidney Disease, dt. polyzystische Nierenerkrankung, steht für:
 Nierenerkrankung des Menschen; siehe Zystenniere
 Nierenerkrankung der Katze; siehe Polyzystische Nierenerkrankung der Katze